Девятово — название населённых пунктов в России:
 
 Девятово — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.
 Девятово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Девятов